Баллишаннон (;  (Бел-Аха-Шянай)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

Демография 
Население — 2 686 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 2 715 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 2 004, население пригородов (environs) — 682.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Известные уроженцы Баллишанна 

 Вильям Аллингам — английский поэт.
 Рори Галлахер — ирландский блюз-рок-музыкант.

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Донегол